Jackson County Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Jackson County Airport (Georgia)
 Jackson County Airport (Michigan)
 Jackson County Airport (Mississippi)
 Jackson County Airport (North Carolina)
 Jackson County Airport (Tennessee)
 Jackson County Airport (Texas)
 Jackson County Airport (West Virginia)